Голямата награда на Сингапур 2010 е 3-то за Голямата награда на Сингапур и 15-и кръг от Сезон 2010 във Формула 1, който се провежда на 26 септември 2010, на пистата Марина Бей Стрийт, Сингапур, Сингапур.

Състезание

Класирането след състезанието 

 Класирането при пилотите

 Класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Сингапур